Partito Comunista steht für folgende Parteien:

 Partito Comunista Italiano, historische italienische Partei
 Partito Comunista Sammarinese, historische Partei aus San Marino
 Partito Comunista dei Lavoratori, italienische Partei
 Partito Comunista (2009) (früher Comunisti Sinistra Popolare – Partito Comunista), italienische Partei
 Partito Comunista Italiano (2016), italienische Partei
 Partito Comunista della Svizzera Italiana, Schweizer Partei im Kanton Tessin und im Misox, Kanton Graubünden